Desa Gunungtanjung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gunungtanjung (administrativ by i Indonesien, lat -6,91, long 106,43), Jawa Barat, 
 Desa Gunungtanjung (administrativ by i Indonesien, lat -7,41, long 108,29), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar